RoboCop – media franchise di fantascienza
 RoboCop – poliziotto robot immaginario, protagonista dell'omonimo franchise
 RoboCop – film del 1987 diretto da Paul Verhoeven
 RoboCop – serie televisiva del 1993
 RoboCop – serie televisiva animata del 1988
 RoboCop – videogioco del 1988
 RoboCop – videogioco del 2002
 RoboCop – fumetto basato sul personaggio dell'omonimo franchise
 RoboCop – film del 2014 diretto da José Padilha